MSU steht für:

 Mobile Stroke Unit, Rettungswagen zur Akutbehandlung von Schlaganfallpatienten
 Monaci Studiti Ucraini, der ukrainisch-katholische Studitenorden
 MSU Zagreb, Museum zeitgenössischer Kunst, siehe Liste der Museen in Kroatien #Museen in Zagreb
 Flughafen Maseru in Lesotho (IATA-Code)

Universitäten:
 Maharaja Sayajirao University of Baroda in Vadodara, Indien
 Michigan State University
 Midwestern State University in Wichita Falls
 Minnesota State University, Mankato
 Mississippi State University
 Missouri State University
 Montana State University in Bozeman
 Morehead State University
 Morgan State University in Baltimore, Maryland
 Murray State University

msu steht für:
 Microsoft Update
 Musom (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung